

Мішен — місто, штат Канзас
 Мішен — місто, штат Південна Дакота
 Мішен — місто, штат Техас
 Мішен — переписна місцевість, штат Орегон

Див. також 
 Нахімове
 Місія